Na Prádle může být:

 Na Prádle – ulice v Praze na Malé Straně
 Kostel svatého Jana Křtitele Na prádle – kostel v Praze na Malé Straně v Říční ulici
 Divadlo Na Prádle – divadlo poblíž kostela
 Mlýn Na Prádle – mlýn v Bechyni, dnes slouží jako penzion
 Na Prádle – ulice v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
 Na Prádle – ulice v Kašperských Horách
 Na Prádle – ulice v Polici nad Metují
 Na Prádle – ulice v Pyšelích